St. Petersburg Ladies Trophy 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2018 z cyklu St. Petersburg Ladies Trophy rozgrywany w dniach 30 stycznia–4 lutego 2018 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 799 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Turniej pokazowy legend

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Rosji